Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди молодёжных команд 2015, являвшемуся одновременно отборочным турниром к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, начался 22 марта 2013 года и окончился 14 октября 2014 года. В нём участвовали 52 сборные, соревновавшиеся за 7 мест в финальном раунде.

Корзины

Групповой этап 
Победители десяти групп отборочного раунда и четыре лучшие сборные из числа финишировавших в таблице на втором месте продолжили борьбу в стадии плей-офф. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах. Если несколько из «вторых» команд набрали в этих матчах одинаковое количество очков, в силу вступают следующие критерии:

 разница мячей;
 количество забитых мячей;
 количество забитых мячей на выезде;
 рейтинг «фэйр-плей»;
 жребий.

Если по окончании группового этапа две или более команд набрали равное количество очков, для определения первенства применяются следующие критерии:
 количество очков, набранных в матчах между данными командами;
 разница мячей в матчах между данными командами;
 количество забитых мячей в матчах между данными командами;
 количество забитых мячей в матчах между данными командами, забитых гостями.

Если после применения критериев 1, 2, 3 и 4 две команды по-прежнему имеют равные показатели, эти же критерии применяются ещё раз уже только для этих двух команд. Если и это не приводит к результату, применяются критерии 5 и 6.

 результаты всех матчей в группе: 1) разница мячей, 2) количество забитых мячей;
 жребий.

Если две команды имеют абсолютно идентичные показатели перед последним матчем в группе и играют вничью, то по окончании основного времени проводится серия пенальти.

Группа 1 

Источник: УЕФА

Группа 2 

Источник: УЕФА

За сборную России играли во всех 10 матчах отборочного турнира: А. Никитин (2 гола) и П. Тен (оба — 1992 г. р.); в 9 матчах — Илья Зуев (1994 г. р.); в 8 матчах — Ал. Миранчук (1995 г. р.), В. Обухов (3 гола) (1992 г. р.) и П. Могилевец (2 гола); в 7 матчах — К. Базелюк (5 голов) и А. Козлов (1 гол) (все — 1993 г. р.); в 6 матчах — Г. Нуров (1 гол) и Р. Емельянов (оба — 1992 г. р.); в 5 матчах — А. Панюков (1994 г. р.) и Д. Давыдов (3 гола) (1995 г . р.); в 4 матчах — Е. Бабурин (пропустил 2 мяча) (1993 г. р.), И. Ламбарский и Андрей Семёнов (оба — 1992 г. р.); в 3 матчах — Д. Голубев и С. Сердеров (1 гол); в 2 матчах — Вадим Манзон, Н. Чхапелия (все — 1994 г. р.), Илья Трунин (пропустил 5 мячей), М. Митришев (1 гол), Д. Каюмов (все — 1992 г. р.), И. Соловьёв, П. Соломатин (оба — 1993 г. р.), М. Лобанцев (пропустил 1 мяч), Д. Ефремов, Аршак Корян (1 гол) и Э. Набиуллин; в 1 матче — В. Караваев (все — 1995 г. р.), С. Брызгалов, Н. Васильев, И. Князев, Александр Коротаев (1 гол), Э. Махмудов (все — 1992 г. р.), А. Шарипов (1993 г. р.), Артём Леонов (мячей не пропускал), Р. Болов (оба — 1994 г. р.), А. Митрюшкин (пропустил 4 мяча) и Д. Ходжаниязов (1 гол) (оба — 1996 г. р.). Главный тренер — Николай Писарев.

Группа 3 

Источник: УЕФА

Группа 4 

Источник: УЕФА

Группа 5 

Источник: УЕФА

Группа 6 

Источник: УЕФА

Группа 7 

Источник: УЕФА

Группа 8 

Источник: УЕФА

Группа 9 

Источник: УЕФА

Группа 10 

Источник: УЕФА

Сравнение команд, занявших вторые места в своих группах

Стыковые матчи 

Первые матчи состоялись 9 и 10 октября, вторые матчи — 14 октября 2014 года. Семь победителей стыковых матчей прошли в финальный турнир, который состоялся в Чехии.

Квалифицировавшиеся сборные

Занявшие первые места в группах 
  Англия
  Германия
  Дания
  Испания
  Италия
  Португалия
  Словакия
  Хорватия
  Франция
  Швеция

4 лучших обладателя вторых мест в группах 
  Исландия
  Нидерланды
  Сербия
  Украина

Жеребьёвка 
Жеребьёвка стыковых матчей прошла 12 сентября 2014 года в Ньоне, Швейцария, в которой были определены семь пар и порядок матчей дома и в гостях. Семь команд с наивысшим турнирным коэффициентом попали в корзину для сеяных команд и были посеяны с несеяными командами. Команды из одной группы не могли оказаться в одной паре.

Коэффициент каждой команды был вычислен по следующей формуле:
 40 % от среднего количества рейтинговых очков за игру, заработанных в групповом этапе отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2015.
 40 % от среднего количества рейтинговых очков за игру, заработанных в отборочном турнире и финальном турнире чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013.
 20 % от среднего количества рейтинговых очков за игру, заработанных в отборочном турнире и финальном турнире чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2011.

Состав корзин был следующим:

Матчи 
|}
Источник: УЕФА

Лучшие бомбардиры 
Ниже представлены лучшие бомбардиры отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2015.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2015 на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году
Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2015